Faraoni ist der Familienname folgender Personen:

 Davide Faraoni (* 1991), italienischer Fußballspieler
 José Faraoni (1918–1994), argentinischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Faraony